Constance est un nom propre utilisé comme prénom ou toponyme :

Étymologie 
Constance est un prénom féminin ou masculin provenant respectivement du latin Constantia ou Constantius.

Saints et ecclésiastiques 
 Constance de Pérouse († vers 178 ou 180), évêque de Pérouse en Italie, martyr sous Marc Aurèle ; fêté le 29 janvier ;
 Constance d'Uzès , évêque d’Uzès ;
 Constance de Rome ou Constant ou Constantius (+ 418), prêtre à Rome, confesseur de la foi orthodoxe face au pélagianisme ;
 Constance de Lyon, prêtre, auteur de la Vie de saint Germain d'Auxerre vers 480 ;
 Sœur Constance de Jésus (bienheureuse), née en 1765, guillotinée en 1794 avec ses sœurs carmélites de Compiègne.
 Constance I de Constantinople, patriarche de Constantinople 1830-1834;
 Constance II de Constantinople, patriarche de Constantinople 1834-1835.

Empereurs romains 
 Constance Chlore ou Constance , empereur romain de 305 à 306, grand-père de Constance II;
 Constance II, empereur romain de 337 à 361;
 Constance III, empereur romain en 421.

Reines et princesses 
 Constance (née entre 307 et 317 - 354), fille aînée de Constantin le Grand et de sa seconde épouse Fausta.
 Constance de Provence (920 - morte en 963-966), première épouse, de Boson comte d’Arles ;
 Constance d'Arles, petite-fille de Constance de Provence, épouse de Robert le Pieux, deuxième roi capétien ;
 Constance de Bourgogne, petite-fille de Constance d'Arles, épouse le roi Alphonse VI de León;
 Constance de France (1078-1125), arrière petite-fille de Constance d'Arles, épouse de Bohémond de Tarente, prince d'Antioche;
 Constance de France (1128-1176), nièce de Constance de France (1078-1125), épouse Raymond V de Toulouse; 
 Constance d'Antioche (1127-1163), princesse du  qui épousa Renaud de Châtillon et joua un rôle dans l'histoire des principautés et royaumes francs issus des croisades ;
 Constance de Bretagne (v.1161-1201), duchesse de Bretagne, descendante de Constance d'Arles ;
 Constance de Hongrie (1180-1240), petite-fille de Constance d'Antioche, reine de Bohême par mariage;
 Constance de Toulouse (1180-1260), petite-fille de Constance de France (1128-1176), épouse de Sanche VII de Navarre.
 Constance de Moncade († 1310), petite-nièce de Constance d'Aragon(1179-1222), comtesse de Bigorre;
 Constance d'Autriche (1588-1631), reine de Pologne;

Autres personnalités 
Constance, nom de scène de Constance Pittard (née en 1985), humoriste française ;
Constance Aman (née en 1972), chantre ivoirienne ;
Constance Bonaparte (1823-1876), Fille de Lucien Bonaparte et de Alexandrine de Bleschamp ;
Constance Gay, (née en 1992) actrice française ;
Constance Pascal (1877-1937), psychiatre française ;
 Constance Quéniaux, (née en 1832) danseuse, modèle et philanthrope française ;
Constance Verluca (née 1975), chanteuse folk ;
Constance Weber (ou Constanze Weber en autrichien) (1762-1842), femme de Wolfgang Amadeus Mozart.

Toponymes 
 Constance (en allemand Konstanz), ville allemande au bord du lac de Constance, et où eut lieu en 1414 un important concile ;
 Arrondissement de Constance, un arrondissement  (« Landkreis » en allemand) de Bade-Wurtemberg (Allemagne) ;
 Constance ou Constanza (en roumain Constanța), ville de Roumanie ;
 Constance, paroisse civile du Portugal, rattachée à la municipalité de Marco de Canaveses, située dans le district de Porto et la région Nord;
 Constance ou Constantia, autre nom de la ville de Salamine de Chypre ;
 Lac de Constance, ( en allemand), un ensemble de plusieurs plans d'eau situés au nord des Alpes ;
 Arrondissement du Lac de Constance, un arrondissement  (« Landkreis » en allemand) de Bade-Wurtemberg (Allemagne).
 Le mont Constance est un sommet de l'État de Washington, aux États-Unis.

Arts et lettres 
École de Constance, en littérature, renvoie à Hans Robert Jauss et Wolfgang Iser, qui en sont les principaux tenants, et qui développèrent respectivement les théories de la réception et de la lecture des textes littéraires.

Autres 
 La constance est une vertu, une qualité.
 Constance est un cultivar de pommier domestique.
 Constance (Conservation et stockage des Archives nouvelles constituées par l'électronique) est un projet d'archivage de l'administration française.
 Constance est une planète de la franchise .
 Constances est une enquête statistique longitudinale sur la santé publique en France

Voir aussi 
 , Constance en espagnol,
 , Constance en latin.